Existuje více významných lidí se jménem a příjmením Ondřej Černý:

 Ondřej Černý (* 1999) – běžec na lyžích
 Ondřej Černý (divadelník) (* 1962) – dramaturg, překladatel, redaktor, bývalý ředitel Národního divadla, ředitel Českých center
 Ondřej Černý (* 1985) - režisér, hudební skladatel, kytarista